TAT — многозначная аббревиатура латиницей:

 Трансатлантический телефонный кабель (впервые проложен в 1956 г.)
 TAT-8 — трансатлантический телефонный кабель 8-го поколения
 TAT-14 — трансатлантическая линией 14-го поколения
 Код IATA аэропорта Попрад-Татры в Словакии
 Общая температура воздуха (от ) в авиации
 Техника Акупрессуры Тапас — спорная нетрадиционная терапия, призванная стирать отрицательные эмоции и прошлые травмы.
 TAT — французская авиакомпания

См. также 
  — аббревиатура кириллицей